

Palmarès 
Giochi del Commonwealth
Vancouver 1954: oro nei pesi welter.

Campionati europei
Berlino Ovest 1955: oro nei pesi welter.

Giochi olimpici
Melbourne 1956: bronzo nei pesi welter.

Collegamenti esterni